első Vërlaci-kormány, Shefqet Vërlaci vezette konzervatív kormány Albániában (1924)
második Vërlaci-kormány, Shefqet Vërlaci vezette kollaboráns fasiszta kormány Albániában (1939–1941)